Алек Фоге () — американский писатель и музыкальный критик.

Карьера

Бывший редактор журнала Rolling Stone и старший публицист журнала People.  Помимо этого публиковался в таких изданиях, как The New York Times, Mediaweek, Adweek, Fortune, Small Business, Spin, Variety, Vogue и Corporate Advisory. Является основателем и директором фирмы Brookside Research LLC. Автор четырёх книг.

Личная жизнь

Фоге проживает в Коннектикуте с женой и двумя детьми. Женат на Эрике Миллер-Сандерс, сотруднице Vanity Fair и старшей публицистке People. Фоге и его жена окончили Колумбийский университет. Отец Фоге, Кеннет, консультант по корпоративным коммуникациям, а мать, Норма, преподает в начальной школе Бедфорд-Роуд в Плезантвилле, штат Нью-Йорк.

Библиография

 Confusion Is Next: The Sonic Youth Story (St. Martin's, 1994)
The Empire God Built: Inside Pat Robertson's Media Machine (Wiley, 1996)
Right of the Dial: The Rise of Clear Channel and the Fall of Commercial Radio (Faber and Faber/Farrar, Straus & Giroux, 2008).
The Tinkerers: The Amateurs, DIYers, and Inventors Who Make America Great (2013)

Примечания

Выпускники Колумбийского университета
Критики США